Klobba kan syfta på följande platser:

Åland 

 Norrklobba, 
 Klobba (nordost Hammarland, Åland), halvö, 
 Klobba (nordväst Hammarland, Åland), halvö,